TRMT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 659 амінокислот, а молекулярна маса — 72 234.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг тРНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, РНК, тРНК, S-аденозил-L-метіоніном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Трансферази